Си́лин (Силина) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от канонического мужского имени Сила (от латинского silva — «лес»), которое также может являться сокращённой формой полного имени Силантий. Возможно также прозвищное происхождение имени и затем фамилии. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 
 Силин, Алексей Дмитриевич (1937—1994) — российский учёный в области механизации, электрификации и автоматизации с.-х. производства, член-корреспондент РАСХН.
 
 
 Силин, Виктор Павлович (1926—2019) — советский и российский физик-теоретик, член-корреспондент РАН.
 
 Силин, Вячеслав Иванович (1907—1975) — советский конструктор-оружейник.
 Силин, Георгий Николаевич (1882—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Силин, Егор Викторович (род. 1988) — российский велогонщик.
 Силин, Иван Григорьевич (1915—1988) — марийский советский партийный деятель, педагог.
 Силин, Иван Семёнович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Силин, Исидор (Сидор) Семёнович (1767—1830) — купец, городской голова Перми.
 Силин, Константин Сергеевич (1913—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Силин, Михаил Александрович (1904—1980) — советский дипломат.
 
 Силин, Олесь Афанасьевич (1913—2007) — советский и украинский архитектор, Герой Украины.
 Силин, Павел Михайлович (1887—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Силин, Сергей Васильевич (род. 1955) — советский и российский писатель, педагог, журналист.
 Силин, Фёдор Андреевич (1885—1961) — русский и советский геолог-самоучка, первооткрыватель нескольких рудных месторождений в Приморском крае.
 Силин, Яков Петрович (род. 1961) — ректор Уральского государственного экономического университета (с 2015), вице-губернатор Свердловской области, глава администрации губернатора Свердловской области (2012—2013), председатель Екатеринбургской городской Думы второго (1996—2001) и третьего (2001—2005) созывов.
 Силина, Татьяна Игоревна (род. 1957) — советский и российский историк, краевед, руководитель Музея истории пермского моторостроения.

Двойные фамилии 
 Силин-Бекчурин, Алексей Иванович (1900—1971) — советский геолог, гидрогеолог.

См. также 
 Силин мост — мост через реку Карповка в Санкт-Петербурге.
 Пулемёт Силина-Перерушева — советский экспериментальный единый пулемёт.
 Силино

Примечания

Литература